59. европско првенство у дизању тегова 1980. године одржано је у дворани Пинки у Београду, од 26. априла до 4. маја 1980. На првенству је учествовало 156 мушкараца из 26 држава.

Освајачи медаља

Биланс медаља 
{| class=wikitable
|- bgcolor="#efefef"
|- bgcolor="#efefef"
| Пласман
| Држава
| bgcolor="gold" |
| bgcolor="silver" |
| bgcolor="CC9966" |
| Укупно
|-
|align=right|1|| СССР
||6||2||2||10
|-
|align=right|2|| Бугарска
||4||3||1||8
|-
|align=right|3|| Источна Немачка
||0||4||3||7
|-
|align=right|4|| Пољска
||0||1||2||3
|-
|align=right|5|| Западна Немачка
||0||0||2||2
Дизање тегова
Спорт у 1980.
Међународна спортска такмичења у Београду